Sony Ericsson W950i — Это третий UIQ 3 смартфон на платформе Symbian OS v9.1. Дата выхода: 13 февраля 2006 года, через неделю после выхода Sony Ericsson M600 и фактически является его клоном (что доказывает взаимозаменяемость их прошивок). Характерная музыкальная направленность выражена в отсутствии цифровой камеры. Удобные кнопки управления музыкой, кнопка плей/пауза находится сбоку телефона. Над основной клавиатурой оранжевым цветом подсвечиваются фальш-кнопки смены трека, при этом их функции выполняют кнопки основной клавиатуры: 1, 2 ,3.

Технические характеристики 
 Стандарт GSM 900, 1800, 1900, WCDMA, 3G
 Операционная система: Платформа Symbian OS UIQ 3
 Тип корпуса: моноблок
 Антенна: встроенная
 Вес: 112 г.
 Размеры: 106x54x15 мм.
 Тип экрана: цветной TFT экран, 262144 цветов, сенсорный
 Разрешение: 240x320 пикселей
 Объём встроенной памяти: 3907 МБ (~ 4 Gb)

Устройства ввода 
 Клавиатура и сенсорный экран

Мультимедийные возможности 
 MP3-проигрыватель Walkman
 Диктофон
 Флэш-карта: не поддерживается

Связь 
 Доступ в интернет: WAP 2.0, GPRS, HSCSD, POP/SMTP-клиент, HTML, Модем
 Синхронизация с компьютером: да
 Использование в качестве USB-накопителя: да

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100430223225/http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/products/phoneportfolio/specification/w950i 
 http://www.allaboutsymbian.com/news/item/Symbian_Walkman_Announced_with_Sony_Ericsson_W950.php
 обзор на ixbt.com
 обзор на mobile-review.com

Смартфоны на Symbian